Voornaam:
 Pirard van Luik, bisschop van Luik (832-840/841)

Achternamen:
 Alice Pirard, Belgisch moutainbiker
 Emmanuel Pirard, Belgisch voetballer
 Ferry Pirard, Nederlands voetballer
 Frits Pirard, Nederlands wielrenner
 Henri Pirard, Belgisch politicus en gouverneur
 Philip Pirard, Belgisch korpschef van politiezone Hazodi (Hasselt-Zonnebeke-Diepenbeek)